Hoya (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Hoya (geslacht), een plantengeslacht uit de maagdenpalmfamilie
 Graafschap Hoya
 Hoya Corporation, een Japanse producent van optisch glas, lenzen, filters, etc.